Als Balkenarterie werden in der Medizin bezeichnet:
 Arteria pericallosa aus der Arteria cerebri anterior (verläuft über dem Corpus callosum oder „Balken“)
 Arteria trabecularis,  ein Ast der Arteria splenica, siehe Milz#Anatomie